Диана Дарви (англ. Diana Darvey, наст. имя Диана Магдалене Ролофф (англ. Diana Magdalene Roloff), род. 21 апреля 1945 года — ум. 11 апреля 2000 года) — британская певица, актриса и танцовщица, наиболее известная по своему участию в «Шоу Бенни Хилла».

Биография 
Отец Дианы умер, когда ей было два года.

Мать — бывшая актриса театра Windmill Памела Купер.

Диана росла и училась в Бристоле.

Когда она попала в шоу-бизнес, она взяла себе псевдоним Дейви (Davey) — по фамилии второго мужа своей матери. Несколько лет спустя она добавила в своё сценическое имя букву «r» и стала «Darvey» (Дарви).

Первый выход на сцену — в качестве исполнительницы пантомим — у неё состоялся в городе Бат в 1962 году. Некоторое время спустя она попала в лондонскую балетную труппу, с которой отправилась в тур — в Швецию, Германию и Испанию. По окончании тура Диана Дарви поселилась в Испании, где стала популярной исполнительницей ревю. В течение следующих нескольких лет она играла в пьесах музыкального театра. На одной из постановок, в Мадриде в начале 1970-х её заметил британский комик Бенни Хилл. Увлеченный её красотой, голосом и талантом, он очень удивился, когда узнал, что эта певица — на самом деле из Великобритании.

В «Шоу Бенни Хилла» Диана Дарви впервые появилась 7 февраля 1974 года. Её иногда почти невесомые платья, дизайн которых разработала она сама, пользовались не меньшей популярностью, чем номера. Она исполняла популярные песни, как, например, Sway («Власть»), Quizás, Quizás, Quizás («Возможно, возможно, возможно») и Perfidia («Вероломство»). Возможно, самым знаменитым номером в её исполнении считается четырёхминутное попурри, в ходе которого она пела на английском, французском и испанском языках, выступала в четырёх разных костюмах и исполняла танец живота. В попурри также входила песня It’s Nice to Go Trav’lin''' («Как здорово отправиться в путешествие»), записанная Фрэнком Синатрой в 1957 году, и песня Мориса Шевалье Valentine. Она принимала участие в номере «Континентальное кабаре», в котором также участвовали Бенни Хилл и Джекки Райт. Номер включал в себя гэг со словом supercalifragilisticexpialidocious. Известна она и по другим скетчам — в частности, как партнер Бенни Хилла по пародии на фильм Baby Doll. Всего она появилась в пяти выпусках шоу: последний раз — в выпуске от 26 января 1977 года.

Диана Дарви также участвовала в игровой программе Quick on the Draw и ситкоме …And Mother Makes Fivе, а также сыграла одну из ролей в фильме Carry On Behind (1975 год). Через некоторое время после ухода из шоу Диана и её тогдашний муж Терри Гиттингс (ранее работавший ударником в группе, которая аккомпанировала ритм-энд-блюзовому музыканту Джорджи Фейму) совершили мировое турне с номерами кабаре. В начале 1980-х они обосновались в Майами-Бич. В те годы «Шоу Бенни Хилла» только становилось популярным в США. Как сообщало издание The British Tourist'',

роскошная жительница Лондона Диана Дарви знакома миллионам людей не только в Британии, но и в США. Она ежедневно появляется на американском телевидении в самом популярном шоу — «Шоу Бенни Хилла».

Теперь Диана обосновалась в Майами-Бич и со своим мужем, Терри Гиттингсом, также уроженцем Англии, планирует увеличить свой телевизионный успех живыми постановками кабаре для жителей и гостей Южной Флориды.

Зимой Диана развлекала пассажиров лайнера, совершавшего круиз по Карибскому морю…

Теперь они собираются сделать кабаре на суше. Диана — певица и комическая актриса, и её совместное с Терри часовое шоу включает в себя все — от скетчей до песен и танцев.

«Мы выступали по всей Европе, в Японии, Дальнем Востоке и Австралии, а потому знаем, что наши номера понятны любой аудитории», — сказал Терри.

Через несколько лет они развелись, и Диана вернулась в Англию, где некоторое время владела пабом в Оксфордшире.

В 1995 году она повторно вышла замуж.

Пять лет спустя она умерла, после того как упала в своем доме.

Примечания 

Актрисы Великобритании
Родившиеся 21 апреля
Родившиеся в 1945 году
Умершие 11 апреля
Умершие в 2000 году
Бенни Хилл
Актрисы телевидения Великобритании